Seznam planetov v osončju navaja planete našega Osončja po definiciji Mednarodne astronomske zveze (IAU) - astronomska telesa v tiru okrog Sonca, ki so dovolj velika in masivna da dosežejo hidrostatično ravnovesje ter s svojim gravitacijskim privlakom počistijo območje svojega tira.

Naše osončje ima po tej definiciji 8 planetov (po vrstnem redu oddaljenosti od Sonca):

Sklici in opombe

Glej tudi
 seznam teles v osončju

Zunanje povezave 
 GFSC/NASA: osnovni podatki o planetih 

Planeti Osončja
Seznami teles Osončja